Niemcy:
 Bernburg (Saale) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, siedziba powiatu Salzland
 Bernburg – były powiat

Zobacz też:
 Anhalt-Bernburg